Альхимо́вич () — белорусская и польская фамилия.

Персоналии 
 Альхимович, Гиацинт (1841 — после 1897) — польский художник.
 Альхимович, Казимир (1840—1916) — польский художник.
 Альхимович, Пётр Петрович (род. 1946) — белорусский композитор.

См. также 
 Алхимович (герб) — польский шляхетский герб.